Un nuevo coleccionable de 60 números es anunciado por Editorial Salvat, reuniendo tomos dedicados a Marvel Grandes Batallas. Esta serie es otra de las colecciones que siguieron tras la publicaciones como La colección definitiva de novelas gráficas de Marvel (2014-2020), La colección definitiva de Spiderman (2017-2019) y Colección Marvel Ultimate (2022-actual).

Listado de libros 
El siguiente es el listado de libros a publicarse. La fecha corresponde a la de su salida en España.

Referencias 

Historieta de Estados Unidos
Héroes de Marvel Comics